Okręty US Navy o nazwie USS  "Dale":
 Pierwszy   był slupem wojennym. Zwodowany w 1839, przekazany Maryland Naval Militia w 1895.
 Drugi  był niszczycielem typu Bainbridge. Zwodowany w 1900, skreślony w 1919.
 Trzeci  był niszczycielem typu Clemson. Zwodowany w 1919, skreślony w 1930.
 Czwarty  był niszczycielem typu Farragut. Zwodowany w 1935, skreślony w 1945.
 Piąty   był fregatą rakietową typu Leahy (później klasyfikowany jako krążownik rakietowy). Zwodowany w 1962, skreślony w 1994.

Dale